Marković, parfois orthographié Markovič ou Markovic, est un patronyme serbe et croate signifiant le « fils de  »

Patronyme 
 Aleksandar Marković (1975), chef d'orchestre serbe ;
 Anže Markovič (1985-), joueur de hockey sur glace slovène ;
 Boban Marković (1964-), musicien serbe ;
 Bojana Marković (1990-), joueuse de volley-ball serbe ;
 .
 Dobrivoje Marković (1986-), joueur de handball serbe ;
 Dragan Marković (1960-), homme politique serbe ;
 Duško Marković (1958-), homme d'État monténégrin ;
 Filip Marković (1992-), footballeur serbe ;
 Goran Marković (1946-), réalisateur, metteur en scène, dramaturge, acteur et écrivain serbe ; 
 
 Jakub Markovič (2001-), footballeur tchèque ;
 Lazar Marković (1994-), footballeur serbe ;
 Marijana Marković (1982-), escrimeuse allemande ;
 Marina Marković (1991-), joueuse serbe de basket-ball ;
 Marjan Marković (1981-), footballeur serbe ;
 Milan Marković (1970-), avocat et homme politique serbe ;
 Milena Marković (1974-), auteure dramatique serbe ;
 Mina Markovič (1987-), grimpeuse slovène ;
 Mirjana Marković (1942-2019), femme politique serbe ;
 Nenad Marković (1968-), joueur de basket-ball bosniaquo-espagnol ;
 Nikola Marković (1845-1889), peintre serbe ;
 .
 Saša Marković (1971-), joueur de football serbe ;
 Saša Marković (1977-), ancien joueur bosnien, naturalisé grec, de basket-ball ;
 Sima Marković (1768-1817), prince (knez) et voïvode du Premier soulèvement serbe contre les Ottomans ;
 Sima Marković (1888-1939), un mathématicien serbe et un homme politique yougoslave ;
 Slobodan Marković (1928-1990), poète serbe ;
 Snežana Samardžić-Marković (1966-), femme politique serbe ;
 Srna Markovic (1996-), joueuse autrichienne de volley-ball ;
 Stefan Marković (1805-1864), homme politique serbe ;
 Stefan Marković (1988-), joueur de basket-ball serbe ;
 Steven Marković (1985-), joueur de basket-ball australien ;
 .
 Tomislav Marković (1986-), gymnaste croate ;
 Vlatko Marković (1937-2013), joueur et entraîneur de football croate ;
 Žarko Marković (1986-), joueur de handball monténégrin naturalisé qatarien ;
 Zoran Markovic (?-), joueur français international de futsal.
  Vorslav MarKovic  , Gardien de But du Club Algerien de Football , WATlemcen .

Affaire criminelle 
 Affaire Marković

Références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe